Komise může být:

 komise – kolektivní orgán

Příklady komise
 Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
 burzovní komise
 Komise pro cenné papíry
 disciplinární komise, nejčastěji v různých sportech
 Mezinárodní komise pro zoologickou nomenklaturu
 Evropská komise
 volební komise
 Akreditační komise dle českého zákona o vysokých školách
 komise rady obce, města, městyse nebo městské části
 revizní komise

 jiné 
 Komisionářská smlouva – např. pro komisní prodej zboží